Lehmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lehmacher (* 1962), deutscher Schriftsteller, Designer und Rettungsassistent
 Hans Lehmacher (1925–1992), deutscher Jurist, Stadtdirektor von Düren
 Wolfgang Lehmacher (* 1960), deutscher Unternehmer und Manager

Siehe auch:
 Lemacher